Název Husovy sady má několik sadů a parků v Česku pojmenovaných po Janu Husovi:

 Husovy sady (Blatná) – park v Blatné založený v roce 1908 Ferdinandem Hildprandtem
 Husovy sady (Jindřichův Hradec) – park v Jindřichově Hradci v místě bývalého hradního příkopu
 Husovy sady (Klatovy) – park v Klatovech, nazývaný také Sady Mistra Jana Husa
 Husovy sady (Praha) – park v Košířích v Praze 5
 Husovy sady (Rokycany) – park v Rokycanech, součást PP Rokycanská stráň
 Husovy sady (Sokolov) – park v Sokolově, pozůstatek bývalé zámecké zahrady s památným javorem
 Husovy sady (Znojmo) – park ve Znojmě, v němž se nachází městský stadion

Podobný název:

 Husův sad (Ostrava) – park na území zrušeného městského hřbitova v Ostravě